Aszur-da’’inanni – imię trzech wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Aszur-da’’inanni (eponim) – urzędnik limmu w roku 908 p.n.e. (czasy Adad-nirari II)
 Aszur-da’’inanni (gubernator Zamuy) – urzędnik limmu w roku 733 p.n.e. (czasy Tiglat-Pilesera III)
 Aszur-da’’inanni (gubernator Que) – urzędnik limmu w roku 685 p.n.e. (czasy Sennacheryba)